Il singolare del torneo di tennis Astana Womens 3 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Nadežda Kičenok che ha battuto in finale Ilona Kramen' 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Nadežda Kičenok (Campionessa)
 Ljudmyla Kičenok (primo turno)
 Anastasіja Vasyl'jeva (primo turno)
 Ilona Kramen' (finale)

 Irina Chromačëva (secondo turno)
 Veronika Kapshay (primo turno)
 Kateřina Vaňková (quarti di finale)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Astana Womens 2013